Rosebud kan syfta på:

Rosebud (The Simpsons)

Australien 

 Rosebud (del av en befolkad plats), Victoria, Mornington Peninsula,

USA 

 Rosebud (ort i USA, Missouri), Gasconade County, 
 Rosebud (ort i USA, Texas), Falls County, 
 Rosebud (gruva), New Mexico, Colfax County, 
 Rosebud (ort i USA, Montana), Rosebud County, 
 Rosebud (ort i USA, South Dakota), Todd County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar